Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021 naj bi bilo petinpetdeseto tovrstno prvenstvo. Potekalo naj bi med 9. in 21. februarjem 2019 v Cortini (Italija).

Tu je prvenstvo potekalo že leta 1932 in 1956.

Spored

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Po državah

Reference

Zunanje povezave
 

2021 v športu
 
Svetovna prvenstva v alpskem smučanju
Športne prireditve v Italiji
Prihodnji športni dogodki
Šport v Cortini d'Ampezzo